Міста Саудівської Аравії — перелік найбільших міст королівства Саудівська Аравія.

На 2010 рік у Саудівській Аравії налічувалося близько 100 населених пунктів зі статусом міста. Найбільшим містом країни є її столиця — Ер-Ріяд, де проживає понад 5 млн осіб. Загалом у країні 4 міста-мільйонника — Ер-Ріяд, Джидда, Мекка та Медіна. У містах Мекка та Медіна немусульманам в'їзд та проживання заборонені.

Частка міського населення становить 82,3 %.

Великі міста 
Великими в Саудівській Аравії вважаються міста з чисельністю населення понад 100 тис. осіб. На 28 квітня 2010 року в країні 27 міст з чисельністю населення понад 100 тис. осіб.

Джерела

Посилання 
 The regions of Saudi Arabia and all cities 
 Офіційна статистика з урядового сайту Саудівської Аравії

Саудівська Аравія
 
Списки:Саудівська Аравія